Оспи́на () — испанская фамилия. Известные носители:

 Оспина, Давид (род. 1988) — колумбийский футболист, вратарь.

Топоним 
 Оспина — город и муниципалитет в Колумбии.

Другие значения 
 О́спина — ямка, шрам на коже после заболевания оспой или после прививки оспы.